NGC 4514 (другие обозначения — UGC 7693, MCG 5-30-15, ZWG 159.11, PGC 41610) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4514
Волосы Вероники (созвездие)